Norman Marshall je lahko:
 Norman Marshall (general)
 Norman Marshall (kriketaš)